La Norgesmesterskapet 1986 di calcio fu la 81ª edizione del torneo. La squadra vincitrice fu il Tromsø, che vinse la finale contro il Lillestrøm con il punteggio di 4-1.

Risultati

Primo turno

Ripetizione

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Voci correlate
 1. divisjon 1986
 2. divisjon 1986

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1986
Edizioni della Coppa di Norvegia